Miejscowości w USA:
 Los Alamos – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Los Alamos
 Los Alamos – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Barbara
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Los Alamos (ang. Los Alamos County) – w stanie Nowy Meksyk
Inne:
 Los Alamos National Laboratory